Wang Yao può riferirsi a:

Wang Yao – (1984-vivente) scrittrice cinese, nota anche come Xia Jia.

Wang Yao – tuffatore cinese.
Wang Yao – personaggio di Hetalia Axis Powers.